Landstingsvalget den 13. september 1932 var det 26. valg til Landstinget, den ene del af Danmarks daværende parlament Rigsdagen. Valget blev afholdt i 1., 4. og 7. landstingskreds, dvs. Hovedstadsområdet, Fyn og det nordlige Jylland, hvor der blev valgt de valgmænd, der foretog det egentlige valg af 28 landstingsmedlemmer.

Kilder 
 Statistisk Årbog 1933

Noter 

1932
Politiske valg i 1932